— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Дзама, префектуры Канагава. Станция расположена в 36,9 километра от конечной станции линий Одакю - . В окрестностях станции расположен Лагерь Дзама Армии США.

История 
Станция была открыта 1 апреля 1927 года под названием Дзама. После того как неподалёку была открыта Военная академия Императорской армии Японии (Рикугун Сикан Гакко),станция была переименована в  1 июня 1937 года. Но, в рамках программы по переименованию объектов имеющих военные названия. станция получила свой нынешнее название 1 января 1941 года.
Здание станции было полностью перестроено в 1971 году.

Планировка станции 
4 пути и две платформы островного типа.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки 
 — Информация по станции